Der Rajon Mlyniw (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Mlyniw.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Luzk (in der Oblast Wolyn), im Nordosten an den Rajon Kiwerzi (Oblast Wolyn), im Osten auf einem kurzen Stück an den Rajon Riwne, im Südosten an den Rajon Dubno, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Radywyliw sowie im Westen an den Rajon Demydiwka.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Dubno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand in dieser kleineren Form bis zum 21. Januar 1959, als ihm der Rajon Ostroschez zugeschlagen wurde. Am 30. Dezember 1962 folgte noch der Rajon Demydiwka. Der Rajon in seinen heutigen Grenzen existiert seit dem 22. September 1995, als der Rajon Demydiwka wieder eigenständig wurde.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Dubno.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde, 2 Landratsgemeinden und 5 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind. Die ehemalige Landratsgemeinde Mykolajiwka war seit 2017 verwaltungstechnisch der Landgemeinde Powtscha im Rajon Dubno unterstellt

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 92 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Mlyniw
Rajon Dubno
Aufgelöst 2020